Grumman F9F Panther
 Grumman F9F Cougar